Сердежский сельский округ

Кировская область 

 Сердежский сельский округ Яранского района

Марий Эл 

 Сердежский сельский округ Сернурского района